Slovo bradatice má více významů:

 archaický název pro třídu vláknonošci (Pogonophora)
 rod Riftia (bradatice), častěji nazývaný riftie
 bradatice (nástroj), typ sekery